Torsåkers distrikt kan syfta på:

Torsåkers distrikt, Gästrikland
Torsåkers distrikt, Ångermanland

Se även
Torsåkers församling
Torsåkers socken